Себа́стіан Га́ффнер (, власне Раймунд Претцель, , 27 грудня 1907, Берлін — 2 січня 1999, Берлін) — німецький журналіст, письменник, публіцист, історик.

Біографія 
Народився 1907 року в Берліні, 1938 року емігрував до Великої Британії з нареченою єврейського походження. Працював журналістом часопису Observer. Пізніше — як політичний колумніст, з 1961 року для газети Die Welt, а з 1963 року — для часопису Stern. Автор біографій «Вінстон Черчілль» (1967), «Міркуваня про Гітлера» (1978), книжок «Німеччина: Джекіл і Гайд» (1940), «Зраджена революція» (1969) та ін.

Твори 
 Raimund Pretzel: Die Aufwertung von Fremdwährungsschulden: Ein Beitrag zur Theorie der Aufwertung (= Rechtswissenschaftliche Studien. Heft 59). Ebering, Berlin 1936 (дисертація, Берлінський університет).
 Germany. Jekyll & Hyde, London 1940 (німецьке видання: Germany. Jekyll & Hyde. Deutschland von Innen betrachtet, Berlin 1996)
 Die sieben Todsünden des Deutschen Reiches im Ersten Weltkrieg, Hamburg 1964
 Winston Churchill (rororo 50129, Rowohlts Monographien), Rowohlt, Reinbek bei Hamburg 1967; 6. Auflage als rororo 61354, 2010, ISBN 978-3-499-61354-8.
 Der Teufelspakt: 50 Jahre deutsch-russische Beziehungen, Rowohlt, Reinbek bei Hamburg 1968
 Die verratene Revolution — Deutschland 1918/19, Hamburg 1969
 Anmerkungen zu Hitler, Frankfurt am Main 1978
 Der Vertrag von Versailles, München 1978 (als Hrsg.)
 Preußen ohne Legende, Hamburg 1979 (Bildteil: Ulrich Weyland, Hrsg.: Henri Nannen)
 Überlegungen eines Wechselwählers, München 1980
 Preußische Profile, Königstein im Taunus 1980 (zusammen mit Wolfgang Venohr)
 Sebastian Haffner zur Zeitgeschichte, München 1982
 Im Schatten der Geschichte. Historisch-politische Variationen, Stuttgart 1985
 Von Bismarck zu Hitler: Ein Rückblick, München 1987
 Zwischen den Kriegen. Essays zur Zeitgeschichte, Berlin 1997
 Geschichte eines Deutschen: Die Erinnerungen 1914—1933, Stuttgart & München 2000 (написано 1939, опубліковано посмертно)
 Der Neue Krieg, Berlin, Alexander Verlag, 2000 (посмертно)
 Die Deutsche Frage. 1950—1961. Von der Wiederbewaffnung bis zum Mauerbau, Frankfurt am Main 2002 (посмертно)
 Schreiben für die Freiheit. 1942—1949. Als Journalist im Sturm der Ereignisse, Frankfurt am Main 2003 (посмертно)
 Als Engländer maskiert: Ein Gespräch mit Jutta Krug über das Exil (mit einem Nachwort von Uwe Soukup), Stuttgart & München 2001 (посмертно) (інтерв'ю 1989)
 Das Leben der Fußgänger. Feuilletons 1933—1938, Hanser, München 2004, ISBN 3-446-20490-3, als Taschenbuch: dtv, München 2006, ISBN 978-3-423-34293-3 (посмертно).

Українські переклади 
 Історія одного німця. Спогади 1914—1933 / Пер. з німецької Софії Грачової — Львів: Класика, 2004.
 Гітлер. Примітки до біографії / Пер. з німецької Романа Осадчука. — Київ: Видавництво Жупанського, 2018. ISBN 978-617-7585-00-7
 Черчілль. Біографія / Пер. з німецької Романа Осадчука. — Київ: Видавництво Жупанського, 2019.

Примітки

Література 
 Jürgen Peter Schmied: Sebastian Haffner. Eine Biographie, C.H.Beck, München 2010, ISBN 978-3-406-60585-7. (рецензія)
 Uwe Soukup: Ich bin nun mal Deutscher. Sebastian Haffner. Eine Biographie, Berlin 2001, ISBN 3-596-15642-4
 Ralf Beck: Der traurige Patriot. Sebastian Haffner und die deutsche Frage, Berlin 2005
 Joachim Fest: Der fremde Freund. Die Widersprüche des Sebastian Haffner, in: Begegnungen. Über nahe und ferne Freunde, Reinbek bei Hamburg 2004
 Daniel Kiecol: Haffner für Eilige, Berlin 2002
 Hans Mommsen: Jekyll & Hyde. Zu Sebastian Haffners früher Hitler-Deutung, in: Gerhard Albert Ritter/Peter Wende (Hrsg.): Rivalität und Partnerschaft. Studien zu den deutsch-britischen Beziehungen im 19. und 20. Jahrhundert. Festschrift für Anthony J. Nicholls, Paderborn et al., 1999, S. 285—296
 Ulrich Schlie: «Geschichte Deutschlands als Teil privater Lebensgeschichte». Ein Rückblick auf die Haffner-Welle, in: Historische Zeitschrift, München 2004, S. 399—415

Посилання 
 
 Sebastian Haffner und die Historisierung des Nationalsozialismus Götz Aly über Sebastian Haffner, dradio.de vom 1. Juni 2008
 Marcel Reich-Ranicki: Fragen Sie Reich-Ranicki — Von vorbildlicher Klarheit. M. Reich-Ranicki beantwortet in der FAS vom 27. Sept 2009 die Frage: Was halten Sie von den Büchern Sebastian Haffners?
 Michael Stürmer, Anmerkungen zu Haffner: Grandioser Historiker, nur manchmal ein bisschen Rumpelstilzchen, DIE WELT vom 23. Dezember 2007
 Volker Ullrich: , Zürcher Tages-Anzeiger vom 27. Dezember 2007
 Johannes Willms: Ein Deuter der Zeit. (Über Sebastian Haffner in der SZ-Serie Große Journalisten, 14. Januar 2003)
 Die Machtübernahme der Nazis und Sebastian Haffners Buch Geschichte eines Deutschen

Німецькі письменники
Німецькі журналісти
Німецькі історики
Уродженці Берліна
Померли в Берліні
Німецькі емігранти до Англії